Ба́ндар-Сери́-Бега́ван () — столица и крупнейший город султаната Бруней. Административный центр округа Бруней-Муара.

География 
Бандар-Сери-Бегаван находится на севере острова Калимантан Малайского архипелага. Расположен на левом берегу реки Бруней, которая протекает вдоль южной окраины города и является судоходной. Северная часть города омывается водами Южно-Китайского моря.

 Климат
Климат в городе экваториальный, влажный, осадки выпадают в течение всего года, всего около 3000 мм в год. Среднемесячная температура — +26…+28 °С.

Территориально входит в провинцию Бруней-Муара и занимают полностью или частично несколько его районов

История и этимология 
Поселения на побережье реки Бруней прослеживаются вплоть до VII века. До 1970 года город носил название «Бруней».

За свою историю расположение города менялось три раза: первые поселения находились в мукиме Кота-Бату, затем — в Кампонг-Айер, прежде чем расположиться в пределах современного города.

В 1920 году поселение получило официальный статус города и центра британских владений и стал называться Бандар Бруней. Слово «бандар» в малайском языке означает «город» и происходит из персидского языка, где означало «порт».

В 1967 году султан Омар Али Сайфуддин отрекся от престола в пользу старшего сына, после чего получил титул «Сери Бегаван», что означает «благословенный» (слово Seri происходит от санскр. श्री Sri — «свет, сияние, блеск, великолепие», а слово Begavan — санскр. भगवान् bhagavān — «бог»). 5 октября 1970 года город был переименован в честь Омара Али Сайфуддина в Бандар-Сери-Бегаван. Сери Бегаван — титул султана и означает «благословенный».

В современной истории размеры города увеличивались шесть раз: в 1931, 1936, 1940, 1949, 1956 годах. 1 августа 2007 года султан Брунея одобрил расширение территории с 12,87 до 100,36 км².

Транспорт 
Столица Брунея соединяется с западной частью страны автомобильными дорогами. Восточная часть страны отделена заливом, попасть в неё можно либо морским путём, либо через территорию Малайзии.

Международный аэропорт Брунея находится в 11 км от центра города. Он обслуживает всю страну.

Водный транспорт представлен катерами-такси (местное название — пенамбанг), которые курсируют по реке от центра города до Кампонг-Айер. Также катера связывают столицу с городами Бангар и Лимбанг.

Достопримечательности 
В городе немало исторических и культурных достопримечательностей, включая мечеть Омара Али Сайфуддина, королевские мавзолеи, дворцы и множество музеев, в том числе национальный Музей Брунея.

В черту города входят деревни на сваях Кампонг-Айер, протянувшаяся более чем на 8 км вдоль реки. В деревне живут ремесленники, искусство которых представлено в местной галерее.

Среди городских парков интересен в первую очередь Персиаран-Дамуан, в котором представлены скульптуры, созданные представителями стран, входящих в АСЕАН. Здесь же можно встретить носачей — обезьян, обитающих только на Калимантане.

Города-побратимы 
  Нанкин, Китай
  Сеул, Южная Корея
  Пхеньян, КНДР
  Гавана, Куба
  Сантьяго-де-Куба, Куба

Известные уроженцы и жители 
 Пенгиран Анак Сара (род. 1987 г.).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Бандар-Сери-Бегавана